

Cinema 
 Fanfara (The Band Concert) – cortometraggio d'animazione del 1935 diretto da Wilfred Jackson

Musica 
 Fanfara – formazione musicale composta esclusivamente da ottoni
 Fanfara – formazione musicale di ottoni dei Bersaglieri
 Fanfara – formazione musicale di strumenti a fiato dei Carabinieri
 Fanfara – tema musicale eseguito da una formazione di ottoni

Pagine correlate 
Fanfare

Altri progetti